Ćosić:
 Anto Antonije Ćosić
 Bora Ćosić
 Dobrica Ćosić
 Krešimir Ćosić
 Gostujuća događanja u dvorani Krešimir Ćosić
 Petar A. Ćosić